В Тольятти действуют высшие учебные заведения разного типа, направлений и с разными специальностями:

Тольяттинская академия управления — основана в 1993 году;
Тольяттинский военно-технический институт, основанный в 1978 году;
Тольяттинский государственный университет — образован в 2001 году на базе Тольяттинского политехнического института (1951 год) и Тольяттинского филиала Самарского государственного педагогического университета;
Тольяттинский институт искусств — основан в 1998 году;
Тольяттинская консерватория;
Поволжский государственный университет сервиса — основан в 1981 году;
Волжский университет имени В. Н. Татищева — основан в 1995 году; в 2018 году присоединен к Казанскому университету;
Поволжский православный институт.

Кроме того, в Тольятти действуют филиалы:

 Российский государственный гуманитарный университет, филиал основан в 2000 году;
Университет Российского инновационного образования, филиал основан в 2001 году.

До 2015 года в Тольятти существовали филиалы иногородних вузов, таких как:
Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, филиал образован в 1999 году;
 Институт коммерции и права, филиал основан в 2001 году;
Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина, филиал основан в 1998 году;
 Российский государственный социальный университет, филиал основан в 1999 году;
Самарский государственный экономический университет;
 Самарская гуманитарная академия, филиал основан в 1994 году;
 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва;
 Самарский государственный университет, филиал открыт в 2001 году;
 Самарский государственный экономический университет, филиал основан в 1996 году;
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, филиал основан в 1998 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Образовательные учреждения г.о. Тольятти
 Социологические исследования. О жизненных ориентациях молодёжи Поволжья
 

Списки вузов России